Een Korenbeurs is een beursgebouw waar graan verhandeld werd. De term kan verwijzen naar:
 Korenbeurs (Amsterdam)
 Korenbeurs (Arnhem) aan de Korenmarkt (Arnhem)
 Korenbeurs (Den Haag), aan de Prinsegracht
 Korenbeurs (Groningen)
 Korenbeurs (Haarlem)
 Korenbeurs (Schiedam)
 Fruithal en Korenbeurs Utrecht, aan het Vredenburg

Met de spelling Koornbeurs:
 Koornbeurs (Delft) - Een rijksmonument in Delft.
 OJV de Koornbeurs - Een jongerenvereniging in Delft.
 Theater de Koornbeurs - Een theater in Franeker.